Telschow ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Telschow (1889–1988), deutscher Chemiker und Wissenschaftsmanager (KWI und MPG)
 Lars Telschow (* 1991), deutscher Radrennfahrer
 Martin Telschow, deutscher Chefarzt der Anästhesieabteilung des Städtischen Krankenhauses Bad Oeynhausen
 Otto Telschow (1876–1945), deutscher Politiker (NSDAP), u. a. Gauleiter, Staatsrat und Reichsverteidigungskommissar
 Wilhelm Telschow (1809–1872), deutscher Buchhalter, Autor und Librettist

Telschow ist der Name folgender Orte:

 Telschow (Putlitz), ein bewohnter Gemeindeteil von Putlitz, Landkreis Prignitz, Brandenburg